José Gomes de Britto, popularmente conhecido como Cabeleira, foi um bandido cruel e temido do século XVIII, na região de Pernambuco. Sua existência foi relatada nas cantigas populares, no livro do escritor cearense Franklin Távora, o Cabeleira, e em outras obras, como a do historiador Robério Santos, intitulada Cabelleira.

Biografia 

Nascido em 1751, na freguesia de Santo Antão, atual município de Glória do Goitá, na zona da mata de Pernambuco, ele era filho de uma mulher branca e bondosa com um pai canibal, filho de indígena, chamado Eugênio Gomes. Sua vida foi testemunhada nas trovas populares, antigos poemas do povo da época.

As testemunhas e relatos históricos contam que seu pai, Eugênio, era um sujeito mameluco e selvagem, com instinto de fera e desnaturado, nascido e criado nas matas profundas de Pernambuco, tendo aprendido desde a mais jovem idade os costumes dos índios canibais e violentos. Franklin Távora descreve ele como um "animal humano" em sua obra, o Cabeleira. José cresceu entre dois extremos: A bondade e os carinhos da mãe religiosa e a maldade extrema do pai, homem das florestas que não aceitava a religião dos brancos.

Aos 7 anos, ele já tinha um bodoque para matar passarinhos, dado por seu pai com a recomendação de praticar e se aperfeiçoar com a arma para se tornar um atirador experiente. Em certa ocasião, o pai ensina José a torturar os passarinhos antes de matar, além de mandá-lo não sentir pena, pois precisaria matar homens mais tarde (É notável que ensinar os filhos homens a serem valentes e maldosos era uma tradição dos indígenas canibais daquela época).

.

.

A história relata que um dia José chegou chorando em casa após ter apanhado de outro menino por causa de um pouco de arroz doce. Seu pai fez uma faca e deu a ele, com a ordem de matar qualquer um que o ofendesse, sob a ameaça de dar uma surra nele e arrancar sua orelha se chegasse em casa chorando e surrado outra vez. Joana, sua mãe, estava sempre lutando contra os ensinamentos canibais do pai, mas era severamente repreendida. Um dia, ela deu um rosário ao menino e o incentivou a fazer orações, temer a Deus e respeitar a vida humana. Tendo visto o rosário, Eugênio o destruiu e chamou Joana de bruxa, ameaçando matá-la queimada. Vale ressaltar que Eugênio era filho de índios no período colonial, logo ele não acreditava na religião pregada pelos colonizadores brancos daquela época, o que explica o ódio contra a religião de Joana.

Uma trova popular diz:

  "Minha mãe me deu

 Contas p'ra eu rezar

 Meu pai deu-me faca

 Para eu matar."

Um dia, Eugênio decide partir e levar José, após o vigário , a autoridade religiosa, ter brigado com ele por ter destruído o rosário. Joana fica depressiva, enquanto pai e filho embarcam numa jornada de crimes. José acaba crescendo nas matas, igual ao pai, sendo ensinado a arremessar facas, matar, roubar, incendiar casas e lutar com faca (Costume comum entre os indígenas e matutos do Nordeste brasileiro naquela época, derivado dos duelos com espadas, fato mostrado na obra de Franklin Távora).

Outra trova sobre a vida de José Gomes diz:

 "Eu matei um

 Meu pai não gostou

 Eu matei dois

 Meu pai me ajudou."

Na trajetória de crimes por Pernambuco, José ficou conhecido como Cabeleira devido a seu cabelo longo e volumoso, sendo até confundindo com uma dama pelo povo. Ao longo do tempo, eles se uniram a um negro chamado Teodósio, ladrão muito habilidoso. Também formaram um bando de cangaceiros com negros fugidos da escravidão e homens de descendência indígena, igual a Eugênio. Viviam nas matas profundas e de tempos em tempos saíam para aterrorizar cada canto de Pernambuco. Franklin Távora relata o nome indígena de alguns desses cangaceiros do bando: Jurema, Jacarandá, Maracajá, Ventania, Manoel Corisco, etc.

Fatos biográficos 

O Cabeleira era natural de Glória do Goitá, nasceu na rua conhecida hoje como "rua do barracão" (Antigo mercado de 1915). Algumas fontes dizem que sua família morava em uma casinha branca ao lado da antiga igreja da cidade. Sua mãe era pobre, incapaz de caçar para se alimentar, casou-se com o mestiço Eugênio para sobreviver á pobreza e ter o que comer. Eugênio era matador de aluguel, vivia nas matas e era uma fera humana, sentindo orgulho por ser valente e cruel, comportamento típico dos instintos canibais dos indígenas antigos. Em seguida, ensinou seu filho a ser homem e cruel, o que era motivo de orgulho para um pai canibal.

Ataque ao Recife 

No 1° domingo de dezembro de 1773, o Cabeleira, seu pai e o negro Teodósio, planejaram nas florestas de Paudalho um assalto á vila do Recife, atual capital de Pernambuco. Era a época da abolição dos jesuítas e havia sido ordenado que os moradores deixassem os lampiões acesos em comemoração, o que assustou os cangaceiros por receio de serem identificados e julgados pela justiça colonial. O ataque resultou na morte de um morador, um guarda, no esfaqueamento de algumas pessoas e no roubo de um armazém por Teodósio. Eles fugiram pelo rio Capibaribe antes de executar o guarda com um remo de canoa.

Prisão e morte 

O Cabeleira foi capturado pelas forças volantes no canavial do Engenho Novo, em Paudalho, pelo capitão-mor Cristóvão de Holanda Cavalcanti, por ordem do governador José César Meneses, no ano de 1776. Ficou preso na casa do Capitão-Mor até ser transferido para Recife, onde foi julgado e condenado á forca junto de seu pai e Teodósio, no Largo das Cinco Pontas. Sua mãe assistiu ao enforcamento e teve um ataque cardíaco ao ver a morte do filho, falecendo entre as mulheres da praça.

Diz uma cantiga popular:

 "Quem tiver seus filhos

 Saiba-os ensinar

 Veja Cabeleira

 Que vai a enforcar

 Adeus, ó cidade

 Adeus, Santo Antão

 Adeus, mamãezinha

 Do meu coração."

Nome do pai 

Franklin Távora relata que o pai do Cabeleira se chamava Joaquim Gomes, mas outros historiadores discordam, graças ao processo judicial do Cabeleira encontrado nos arquivos públicos, que alega ser Eugênio Gomes. Robério dos Santos, professor de história e autor de Cabelleira, afirma que Franklin não sabia o nome verdadeiro do personagem, então inventou. É notório que o nome dele foi esquecido pela população, somente o nome de José Gomes de Britto ficou na memória do povo, por ser o único digno de perdão.

Referências